Maddison McKibbin – giocatore di beach volley ed ex pallavolista statunitense
 Nikki McKibbin – cantante, compositrice e personaggio televisivo statunitense
 Owen McKibbin – supermodello e attore statunitense
 Riley McKibbin – giocatore di beach volley e pallavolista statunitense